Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2009 (, официальное название IBSF World Championship 2009) — главный любительский снукерный турнир 2009 года, проходивший с 15 по 25 ноября 2009 года в Индии. Чемпионом мира среди мужчин стал англичанин Эльфи Бёрден, обыгравший в финале бразильца Игора Фигэйредо со счётом 10:8. В женской части турнира победила снукеристка из Гонконга Ын Оньи; в финале она выиграла у Кэти Парасис со счётом 5:1.

Эльфи Бёрден стал первым представителем Англии, победившим на этом турнире за последние 11 лет. Ын Оньи стала первой чемпионкой турнира-представительницей Гонконга.

Победитель мужского чемпионата автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 78 игроков были разбиты на 16 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/32 финала, выходили по 5 человек, набравших наилучшие показатели, за исключением двух групп, в которых играли как раз 5 снукеристов. Матчи группового этапа и 1/32 финала игрались до 4 побед, 1/16—1/8 — до 5, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 7, финал — до 10.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 23 игрока были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые 4. Все матчи группового этапа проходили до 3 побед, все игры плей-офф — до 4 за исключением финала, который проводился до 5 побед. Примечательно, что в женском турнире не участвовали европейские снукеристки.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф 

1/32 финала

Матчи до 4 побед

 Алок Кумар 4:0 Файсал Кхан  
 Ясин Мерчант 4:3 Крис Мэлтби  
 Игор Фигэйредо 4:1 Юха Еркинмикко  
 Патрик Айнсле 4:0 Мохаммед Авад  
 Алекс Борг 4:0 Грег Кейси  
 Камал Чола 4:1 Рупеш Шах  
 Энтони Брэбин 4:3 Сурав Котхари  
 Панкай Адвани 4:0 Бобби Крикшэнкс  
 Фун Кок Вай 4:3 Тхор Чуан Леонг  
 Линь Тан Хо 4:1 Аджейя Прабхакар  
 Дэвид Крэггс 4:3 Мухаммед Асиф  
 Анг Бун Чин 4:1 Али Обайдли  
 Юй Дэлу 4:1 Райан Сомаратха  
 Лай Чи Вэй 4:3 Морис Ле Дюк  
 Тянь Пэнфэй 4:0 Брийеш Дамани  
 Супож Саенла 4:2 Фаарис Кан  

 Раджасекар Гириш 4:1 Мохаммед Шехаб  
 Лаки Ватнани 4:1 Лим Чун Киат  
 Манан Чандра 4:3 Шахбааз Адил Кхан  
 Энтони Макгилл 4:3 Омар Алкоях  
 Гэвин Панталл 4:3 М. С. Арун  
 Адитъя Мехта 4:0 Чан Ка Кин  
 Надир Хан Султани 4:3 Сандип Г.  
 Эльфи Бёрден 4:1 Стив Мифсуд  
 Мухаммед Саджад 4:0 Чи-Хуа Хуан  
 Филип Уильямс 4:0 Дункан Беццина  
 Джеймс Мифсуд 4:1 Саша Липпе  
 Мухамед Аль Джокер 4:0 Сулейман Салам  
 Марио Фернандес 4:1 Такао Куримото  
 Хабиб Субах 4:3 Ален Вандерстен  
 И. Х. Манудев 4:3 Юй Лунь У  
 Юттапоп Пакпой 4:1 Леонард Шанахан

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Этот турнир проходил с 3 по 14 августа 2009 года в Иране. Победителем стал таец Ноппон Саенгхам, обыгравший в финале иранца Сохейла Вахедисо счётом 9:8. Единственный сенчури-брейк (122 очка) сделал ещё один тайский снукерист, Танават Тирапонгпайбун, который дошёл до четвертьфинала.

Женский аналогичный турнир не проводился.

Чемпионат мира среди ветеранов 

Турнир состоял в «основной программе», и проходил параллельно с мужским и женским чемпионатами. Победителем стал Даррен Морган из Уэльса, обыгравший в финале предыдущего чемпиона — новозеландца Дина О'Кейна, 6:0. Высший брейк сделал мальтиец Симон Заммит — 105 очков.

Женский аналогичный турнир не проводился.

Брейки в мужском турнире 
 142, 125, 103 Юй Дэлу
 134 Ясин Мерчант
 127, 123, 118, 115, 106, 101 Тянь Пэнфэй
 126 Тхор Чуан Леонг
 118, 114, 112, 109, 103 Эльфи Бёрден
 118 Юттапоп Пакпой
 115 Рупеш Шах
 114 Патрик Айнсле
 112 Алекс Борг
 111 Гэвин Панталл
 111 Мухамед Аль Джокер
 110 Панкай Адвани
 109, 101 Мохаммед Шехаб
 109 Джеймс Мифсуд
 106 Игор Фигэйредо
 103, 100 Анг Бун Чин
 103 Энтони Макгилл
 102 Хешам Абдель Салам
 101 Чан Как Кин

Брейки в женском турнире 
 77, 57 Ын Оньи
 65, 52 Би Чжуцин
 47 Анюйя Чандра
 42 Кэти Парасис
 40 Сантини Джайсьюкул
 40, 31 Рамона Белмонт

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата среди мужчин на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди женщин на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди игроков до 21 года на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди ветеранов на сайте IBSF 

2009
2009 год в снукере